William Zouche ist der Name folgender Personen:

 William Zouche (Erzbischof) († 1352), englischer Geistlicher, Erzbischof von York
 William Zouche, 1. Baron Zouche of Haryngworth (um 1277–1352), englischer Adliger
 William Zouche, 2. Baron Zouche of Haryngworth (um 1317–1382), englischer Adliger
 William Zouche, 3. Baron Zouche of Haryngworth (1340–1396), englischer Adliger
 William Zouche, 4. Baron Zouche of Haryngworth (um 1373–1415), englischer Adliger
 William Zouche, 5. Baron Zouche of Haryngworth (um 1402–1462), englischer Adliger
 William Zouche, 6. Baron Zouche of Haryngworth (um 1432–1468), englischer Adliger